Кабеса (, «голова») — португальська власна назва.

Топоніми

Кабеса-Боа — парафія.
 Кабеса-Горда — парафія.
 Отейру-да-Кабеса — парафія.